Norman může být:

 Norman – příslušník vikingského kmene Normanů 
 Norman (ostrov) – jeden z ostrovů v jižní části Britských Panenských ostrovů
 Norman (Oklahoma) – město ležící v americkém státě Oklahoma
 
 Norman Wells – malé město v kanadských Severozápadních teritoriích
 Normandie – historické území v severozápadní Francii

rodné jméno
 Norman Triplett (1861–1934) – americký psycholog
 Norman Frederick Simpson (1919–2011) – britský dramatik
 Norman Fairclough (* 1941) – emeritní profesor lingvistiky
 Norman Read (1931–1994) – novozélandský atlet
 Norman Lockyer (1836–1920) – anglický astronom
 Norman Vincent Peale (1898–1993) – americký protestantský kazatel a spisovatel
 Norman Kemp Smith (1872–1958) – skotský filozof
 Norman Whiteside (* 1965) – severoirský reprezentant ve fotbalu
 Norman Rockwell (1894–1978) – americký malíř a ilustrátor
 Norman Greenbaum (* 1942) – americký písničkář
 Norman Briski (* 1938) – argentinský herec, režisér a dramatik
 Norman Bluhm (1921–1999) – americký malíř
 Norman Dolph (1939–2022) – americký autor písní a zvukový inženýr
 Norman Davies (* 1939) – britský historik velšského původu
 Norman McLaren (1914–1987) – kanadský filmový režisér a animátor skotského původu
 Norman Bethune (1890–1939) – kanadský lékař, vynálezce a komunistický aktivista
 Norman A. Crowder (1921–1998) – americký profesor psychologie, vědec, vynálezce, učitel, hudebník i vypravěč
 Norman L. Eisen (* 1960) – americký diplomat a státní úředník
 Norman Finkelstein (* 1953) – americký politolog a spisovatel židovského původu
 Norman Heathcote (1863–1946) – britský spisovatel, malíř a fotograf
 Norman Dalkey (* 1915) – americký matematik
 Norman Brookes (1877–1968) – australský tenista
 Norman Mailer (1923–2007) – americký spisovatel
 Norman Petty (1927–1984) – americký hudebník, skladatel a producent
 Norman Dyhrenfurth (1918–2017) – německo-švýcarsko-americký horolezec a režisér
 Norman Taurog (1899–1981) – americký režisér a scenárista
 Norman Lovett (* 1946) – britský herec a komik
 Norman Borlaug (1914–2009) – americký agronom
 Norman Schwarzkopf (1934–2012) – americký generál
 Norman Pritchard (1877–1929) – indický atlet a filmový herec
 Norman Thagard (* 1943) – americký lékař a kosmonaut
 Norman Angell (1872–1967) – anglický pedagog, novinář, autor a poslanec

příjmení (mužská)
 Greg Norman (* 1955) – australský golfista
 Steve Norman (* 1960) – anglický hudebník
 Ludvig Norman (1831–1885) – švédský hudební skladatel, dirigent, klavírista a učitel hudby
 Dick Norman (* 1971) – belgický profesionální tenista
 Chris Norman (* 1950) – anglický rockový zpěvák
 Maurice Norman (1934–2022) – anglický fotbalista
 Tom Norman (1860–1930) – anglický podnikatel a showman
 Magnus Norman (* 1976) – švédský profesionální tenista
 Peter Norman (1942–2006) – australský atlet

příjmení (ženská)
 Mildred Lisette Norman (1908–1981) – americká duchovní učitelka, mystička, necírkevní mírová aktivistka (pacifistka) a vegetariánka